Mistrzostwa Grecji w Lekkoatletyce 2013 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 20 i 21 lipca w Atenach.

Rezultaty

Bibliografia  
 

2013 w Grecji
2013 w lekkoatletyce
2013
Sport w Atenach